

Carriera

Club 
Gioca l'ultima con il Wisła Płock il 3 settembre 2008 nella sconfitta fuori casa per 3-2 contro il Warta Poznań.

Debutta con il Widzew Łódź il 2 agosto 2009 nella vittoria fuori casa per 0-2 contro il Górnik Łęczna. Segna il primo gol con il Widzew l'11 settembre 2009 nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Wisła Płock, dove sigla il risultato finale al 68'. Segna l'ultimo gol con il Widzew il 26 maggio 2010 nella vittoria per 2-1 contro il Pogoń Stettino, dove è lui ad aprire le marcature al 41'. L'ultima partita con il Widzew Łódź viene disputata il 5 marzo 2011 nella vittoria casalinga per 3-1 contro il Korona Kielce.

Debutta con il Warta Poznań il 18 marzo 2012 nella vittoria casalinga per 1-0 contro il Górnik Polkowice. Segna il primo gol con il Warta il 7 aprile 2012 nel pareggio fuori casa per 2-2 contro il Nieciecza.

Note

Collegamenti esterni